Студень — річка в Україні, Коростенський район, Житомирська область; ліва притока річки Різні.
 Студень — страва, див. холодець.
Назви місяців:
 Студень — народна назва січня.
 Студень — давньоруська назва грудня.